De Jeddah Formule 2-ronde 2021 was de 7e ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021 en vond plaats op het Jeddah Corniche Circuit van 3 tot 5 december. De race werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 en telde drie races. De hoofdrace werd ontsierd door een crash tussen Théo Pourchaire en Enzo Fittipaldi, waarbij beiden in het ziekenhuis belandden.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1 

* Jehan Daruvala eindigde aanvankelijk als vijfde, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij bij het inhalen van zijn teamgenoot Dan Ticktum van de baan was gegaan en daardoor een blijvend voordeel had behaald. Daardoor werd hij als tiende geklasseerd.** Olli Caldwell kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een aanrijding met Marino Sato en Guilherme Samaia in de eerste ronde, waardoor hij van de 16e naar de 18e plaats zakte.

Sprint race 2 

* Jehan Daruvala kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in de verdediging tegen Oscar Piastri in de eerste bocht een blijvende voorsprong had genomen, waardoor hij van de tweede naar de 14e plaats zakte.** Christian Lundgaard kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij bij het inhalen van Bent Viscaal in de eerste bocht een kortere weg nam, waardoor hij van de derde naar de vijftiende plaats zakte.

Feature race 

 Oorspronkelijk gepland voor 28 ronden, werden 5 ronden voltooid, vanwege een zware crash tussen Théo Pourchaire en Enzo Fittipaldi die een langdurige rode vlag veroorzaakte en een tweede rode vlag vanwege een botsing tussen Guilherme Samaia en Olli Caldwell, waardoor de race definitief gestaakt werd. Ook vanwege de tijdsnood in het schema op het circuit in verband met Formule 1.
 Aangezien 75% van de vooraf bepaalde afstand niet werd afgelegd, werden in deze race slechts de helft van de punten verdiend.
 * Clément Novalak werd drie plaatsen teruggezet op de grid omdat hij in sprint race 2 een aanrijding veroorzaakte met Marcus Armstrong.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021